White Oak Springs peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 White Oak Springs, une ville fantôme, du comté de Brown en Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de Preston en Virginie-Occidentale.
 , une ville du comté de Lafayette dans le Wisconsin.